Zitzlsperger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Zitzlsperger (1891–unbekannt), deutscher Politiker (Völkischer Block)
 Philipp Zitzlsperger, deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer 
Siehe auch:
 Zitzelsberger